Zawody w klasie RS:X mężczyzn podczas XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro odbyły się w dniach 8 – 12 sierpnia.

Format zawodów 
Zawody składały się z 12 pojedynczych wyścigów i wyścigu finałowego dla najlepszej dziesiątki zawodników. Punkty były przyznawane za miejsca zajęte na mecie na zasadzie 1 punkt za 1 miejsce, 2 punkty za drugie miejsce itd. Po dziesięciu wyścigach najlepsza dziesiątka zawodników rozgrywała wyścig finałowy, za który punkty przyznawane były podwójnie, tzn. 2 za 1 miejsce, 4 za drugie itd. Na wynik końcowy składała się suma wszystkich punktów, z wykluczeniem najsłabszego spośród 12 wyścigów.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016